Maciej Małecki – kompozytor
 Maciej Małecki – polski samorządowiec i polityk, poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji
 Maciej Małecki – prof. dr hab. n. medycznych, redaktor naczelny Diabetes Care